Die Irish League 1929/30 war die 36. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 15. Mal Meister.

Modus 
14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Queen’s Island wurde durch Derry City ersetzt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1929/30
Fußballsaison 1929/30